В одиночному розряді тенісного турніру Commonwealth Bank Tennis Classic 2002, який проходив в рамках Туру WTA 2002, Світлана Кузнецова здобула титул, у фіналі перемігши Кончіту Мартінес 3-6, 7-6(4), 7-5.

Сіяні гравчині 

 Тамарін Танасугарн (2-ге коло)
 Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
 Кларіса Фернандес (1-ше коло)
 Ніколь Пратт (2-ге коло)

 Адріана Серра-Дзанетті (1-ше коло)
 Кара Блек (1-ше коло)
 Еммануель Гальярді (2-ге коло)
 Кончіта Мартінес (фінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Commonwealth Bank Tennis Classic